

Politica
 George Robertson (1790-1874) –  politico statunitense del Kentucky, rappresentante alla Camera dei Deputati
 George W. Robertson (1838-1906) –  politico di New York
 George Wilson Robertson (1889-1963) –  politico del Saskatchewan, Canada
 George Robertson, Baron Robertson of Port Ellen (nato nel 1946) –  Segretario alla Difesa britannico, Segretario generale della NATO

Sport
 George Stuart Robertson (1872-1967) –  tennista e atleta britannico
 George Robertson (calciatore 1883)  –  calciatore scozzese, ha giocato per il Clyde, il Blackburn Rovers e il Birmingham
 George Robertson (calciatore 1885) (1885-1943) –  calciatore scozzese, ha giocato per il Motherwell, lo Sheffield Wednesday, l'East Fife e la Nazionale scozzese
 George Robertson (calciatore 1930) (1930-2003) –  calciatore scozzese, ha giocato per il Plymouth Argyle
 George Robertson (hockeista su ghiaccio) (nato nel 1928) –  giocatore di hockey su ghiaccio
 George Robertson (pilota automobilistico) (1884-1955) –  pilota automobilistico statunitense
 George Robertson (rugbista) (1859-1920) –  giocatore di rugby neozelandese

Altri
 George Robertson (editore) (1860-1933) –  editore scozzese-australiano, fondatore della Angus & Robertson
 George Robertson André (1929-2007) –  educatore britannico e giocatore di cricket
 George Croom Robertson (1842-1892) –  filosofo scozzese
 George R. Robertson (1933-2023) –  attore statunitense
 George Scott Robertson (1852-1916) –  soldato britannico, autore e amministratore